Дюбе — фамилия. Известные носители:

 Дюбе, Анита (род. 1958) — индийская художница.
 Дюбе, Джессика (род. 1987) — канадская фигуристка-парница.
 Дюбе, Диллон (род. 1998) — канадский хоккеист.
 Дюбе, Жан (род. 1981) — французский пианист.
 Дюбе, Марсель — канадский франкоязычный драматург.